12075 Legg, een planetoïde
 Legg (West Virginia), een dorpje in de Amerikaanse staat West Virginia
 Ziekte van Legg-Calvé-Perthes, een aandoening waarbij de heupkop afsterft

Personen 
 Adrian Legg (1948), Engels gitarist
 Andy Legg (1966), Welsh voetballer en manager

Zie ook 
 Leg (doorverwijspagina)
 Legge (doorverwijspagina)